Аршо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північний схід від Парижа, 135 км на схід від Ам'єна, 45 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Аршон на сайті французького Національного інституту географії
 Аршон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аршон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена